Tenet ist der Familienname folgender Personen:
 Edouard Tenet (1907–1978), französischer Boxer
 George Tenet (* 1953), US-amerikanischer Regierungsbeamter, CIA-Direktor von 1997 bis 2004

Tenet ist auch:
 Tenet (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Tenet (Film), britisch-amerikanischer Spielfilm von Christopher Nolan (2020)

Siehe auch
 Tennet
 Sator-Quadrat